Marie Burgundská ( Marie de Bourgogne, 1393, Dijon – 30. října 1463, Kalkar) byla hraběnka a vévodkyně z Kleve a hraběnka z Marky.

Život 
Byla druhým dítětem Jana I. Burgundského a Markéty, dcery Albrechta I. Bavorského a starší sestrou Filipa III. Dobrého. V květnu 1406 se stala druhou manželkou hraběte Adolfa I. Klevského a až do roku 1415 zůstávala kvůli sporům o výši věna na otcově dvoře. Roku 1417 byl její muž císařem Zikmundem povýšen do vévodského stavu. Vévodský pár žil na hradu Wijnendale v Západních Flandrech.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Hraběnky z Marky
Klevské hraběnky
Klevské vévodkyně
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Pohřbení v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Weselu
Narození v Dijonu
Narození v roce 1393
Úmrtí 30. října
Úmrtí v roce 1463
Ženy